Rhinoceros kan syfta på:

 Rhinoceros (släkte) – ett släkte i familjen noshörningar
 Rhinoceros (film) – en amerikansk film
 Rhinoceros (sång) – en singel av musikgruppen The Smashing Pumpkins
 Rhinoceros Point – en udde i Kanda
 Rhinoceros River – ett vattendrag i Kanada